Сражение при Урумчи — название нескольких сражений при городе Урумчи:

 Сражение при Урумчи (1870)
 Сражение при Урумчи (1933)
 Сражение при Урумчи (1934)